Валдез () — многозначный топоним:

 Валдиз (Аляска) — город
 Вальдес